Ложкино — название населённых пунктов в России:
 Ложкино — село в Целинном районе Алтайского края.
 Ложкино — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Ложкино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Ложкино — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Ложкино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Ложкино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Ложкино — деревня в Головинском сельском поселении Угличского района Ярославской области.
 Ложкино — деревня в Отрадновском сельском поселении Угличского района Ярославской области.